Herkules oder Hercules steht für:

 Herakles (lateinisch Hercules), griechischer Heros
 Alemanus Hercules, angeblicher König von Germanien
 Hercules (Chefkoch) (18. Jh.), ein Sklave und Chefkoch von George Washington
 Unternehmen Herkules im Zweiten Weltkrieg
 Herkules (Sternbild)
 Hercules (Mondkrater)
 Herkules (Kassel), eine Statue im Habichtswald und Wahrzeichen Kassels
 Hercules (Händel), ein Oratorium von Georg Friedrich Händel
 Hercules (Seneca), Tragödie des Lucius Annaeus Seneca

Filme, Fernsehserien und -sendungen:
 Hercules in New York, US-amerikanischer Film von Arthur Allan Seidelman
 Herkules (1983), italienischer Fantasyfilm von Luigi Cozzi
 Hercules (1997), US-amerikanischer Disney-Zeichentrickfilm
 Hercules (Zeichentrickserie), Zeichentrickserie zu Hercules (1997)
 Hercules (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (1995–1999)
 Herkules (Fernsehserie), Miniserie aus dem Jahr 2005
 The Legend of Hercules, US-amerikanische Verfilmung von Renny Harlin (2014)
 Hercules (2014), US-amerikanische Verfilmung des Stoffes von Brett Ratner
 Herkules (Fernsehsendung), eine Magazinsendung des Hessischen Rundfunks

Geographie:
 Hercules (Kalifornien), eine Stadt in Kalifornien
 Băile Herculane (deutsch: Herkulesbad), ein Kurort in Rumänien 
 Hercules-Insel, eine Insel nördlich der Taimyrhalbinsel
 Herkulesgrotte (Tanger), Tanger
 Hercules Bay, Bucht an der Nordküste Südgeorgiens im Südatlantik
 Hercules Dome, Eisdom im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Hercules-Firnfeld, Firnfeld im Viktorialand, Antarktika
 Hercules Inlet, Bucht an der Küste des Ellsworthlands, Antarktika
 Hercules Point, Landspitze an der Nordküste Südgeorgiens im Südatlantik
 Mount Hercules, Berg im Viktorialand, Antarktika

Technik:
 Hercules Graphics Card, ein alter Grafikkarten-Standard
 Hercules (Emulator)
 Herkules (IT-Projekt), ein IT-Projekt der Bundeswehr
 Hughes H-4 Hercules, das größte Flugboot der Welt
 Lockheed C-130 Hercules, ein militärisches Transportflugzeug
 Lockheed L-100 Hercules, ein Transportflugzeug, Zivilversion der C-130
 De Havilland DH.66 Hercules, dreimotoriges Transportflugzeug (1930er)
 Bristol Hercules, ein Doppelsternmotor mit 14 Zylindern für Flugzeuge (ab 1939)
 Nike Hercules, ein Flugabwehrraketensystem
 Herkules III, Herkules IV, Segelflugwinden
 Hercules (Forschungsschiff), US-amerikanisches Forschungsschiff
 Hercules (Unterseeboot), ein Forschungsunterseeboot
 Herkules, ein Fahrgastschiff, siehe Bad Bevensen (Schiff)
 Siemens ER20, eine Lokreihe
 eine Lokomotive der Kaiser-Ferdinands-Nordbahn, siehe KFNB – Samson, Hercules und Vulcan
 Hercules, Markenname des ehemaligen spanischen Automobilherstellers Juan Antonio Orus
 Hercules, Markenname des ehemaligen US-amerikanischen Automobilherstellers James MacNaughton Motor Car Company
 Hercules (Bohrplattform), eine Bohrplattform, welche in der Operation Prime Chance eingesetzt wurde
 Hercules (Laser), ein Laser des Center for Ultrafast Optical Science
 Hercules (Dorney Park & Wildwater Kingdom), eine Achterbahn in Pennsylvania, USA (1989–2003)
 Herkules, Markenname für ein Modell der Firma Vereinigte Windturbinenwerke

Unternehmen:
 Maschinenfabrik Herkules, ein Produzent von Werkzeugmaschinen in Siegen
 Hercules (Fahrzeughersteller), ehemaliger Fahrzeughersteller in Nürnberg, heute eine Fahrradmarke
 Hercules Cycle and Motor Company, ehemaliger britischer Fahrradhersteller
 Zeche Hercules, ehemaliges Bergwerk in Essen
 Herkules Center, deutsche SB-Warenhausgruppe von Edeka
 Hercules Inc., US-amerikanischer Chemiekonzern
 Hercules Motor Car Company, früherer US-amerikanischer Automobilhersteller
 Hercules Engine Company, ehemaliger US-amerikanischer Motorenhersteller in Canton (Ohio), USA
 Hercules Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Automobil- und Motorenhersteller in Evansville (IN)
 Hercules Automobil-Maschinenfabrik, ehemaliger Schweizer Automobilhersteller
 Hercules Motor Wagon Company, ehemaliger britischer Hersteller von Automobilen
 Hercules (Unternehmen), ehemaliger griechischer Landtechnikhersteller 
 Hércules Alicante, spanischer Fußballclub

Siehe auch:
 Ercole